Chris Andre Jespersen (1983) – fondista norvegese
Jesper Jespersen (1848-1914) – compositore di scacchi danese
Otto Jespersen (1860-1943) – linguista danese
Per Jespersen (1888-1964) – ginnasta norvegese
Rókur av Fløtum Jespersen (1985) – calciatore faroese